Kostermansinda är ett släkte av svampar. Kostermansinda ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kostermansinda